Болије може да се односи на:

 Болије (Ардеш), насељено место у Француској, у департману Ардеш
 Болије (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Болије (Ендр), насељено место у Француској, у департману Ендр
 Болије (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Болије (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Болије (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Болије (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Болије (Кантал), насељено место у Француској, у департману Кантал
 Болије (Нијевр), насељено место у Француској, у департману Нијевр
 Болије (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Болије (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Болије"